PZA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Paz de Ariporo (Colombia)